Die Communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie wurde am 19. Dezember 2012 gegründet und umfasst 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2013 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes de la Petite Woëvre und Communauté de communes du Pays de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Cotes de Meuse Woevre
Gegründet 2012